een stad in Schotland, zie: Edinburgh
 diverse plaatsen in de VS:
 Edinburg (Illinois)
 Edinburgh (Indiana)
 Edinburg (North Dakota) 
 Edinburg (Texas) 
 Edinburg (Virginia) 
 Edinburgh-of-the-Seven-Seas, de enige en hoofdplaats op Tristan da Cunha
 Justin Edinburgh (1969-2019), een Engels voetballer van Tottenham Hotspur